Agano puede hacer referencia a:

 Agano, ciudad japonesa de la prefectura de Niigata.
 Agano, antigua población japonesa de la prefectura de Niigata, hoy parte de la ciudad de Hannō.
 El río Agano, en Japón, también llamado Aga y Ōkawa.
 La Clase Agano de cruceros ligeros de la Armada Imperial Japonesa.
 El Agano, primer buque de la clase anterior.